Гомара ():

  — одна из пяти бывших областей испанского протектората Марокко с административным центром в городе Шауен. Существовала с 1935 по 1956 год. До 1943 года называлась областью Шауен.
 Гомара — населённый пункт и муниципалитет в испанской провинции Сория.